Шпанија

Памплона, град у Шпанији, главни град аутономне области Навара

Колумбија

Памплона (град у Колумбији)

Филипини

Памплона (град у провинцији Кагајан)
Памплона (град у провинцији Камаринес Сур)
Памплона (град у провинцији Негрос Оријентал)

Храна

Памплона (месо), типично уругвајско јело са роштиља